Женевские соглашения:
 Женевские соглашения — заключённые в 1954 году на Женевской конференции соглашения по Индокитаю.
 Женевские соглашения по Лаосу — соглашения 1962 года
 Женевские соглашения — соглашения 1988 года о урегулировании ситуации в Афганистане.
 Женевские соглашения — одно из названий, используемых по отношению к заявлению по Украине, сделанному в 2014 году по результатам четырёхсторонних переговоров

См. также 
 Женевские конвенции
 Женевская инициатива